Penrith, Cúmbria, Anglaterra
 Penrith (Austràlia), Nova Gal·les del Sud
 Penrith (Washington), Estats Units